Patagonomyrmex  — род муравьёв трибы Pogonomyrmecini из подсемейства мирмицины (Myrmicinae).

Распространение 
Южная Америка, Патагония: юге Аргентины и юг Чили.

Описание 
Мелкие муравьи рыжевато-коричневого цвета (длина 4—7 мм), внешне похожи на  и . Мономорфные, ширина головы рабочих от 0,81 до 1,16 мм. Отличия: выпуклый клипеус, недоразвитый псаммофор, гладкий верх петиоля и постпетиоля, формула щупиков 5,4. Усики рабочих и самок 12-члениковые с 4-члениковой булавой (13 у самцов и без булавы). Мандибулы с 6 зубцами. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Систематика 
3 вида. Относятся к отдельной трибе Pogonomyrmecini. В 2016 году род был образован путём выделения трёх видов из состава рода , из бывшей его видовой группы angustus-group.

Виды 
 
 = 
 = 
 
 = 
 = 
 
 = 
 =

Примечания

Литература 
 Cole A.C. Jr. 1968. Pogonomyrmex harvester ants. University of Tennessee Press. Knoxville, Tenn. 222 p.
 Johnson, R. A. and S. P. Cover. 2015. A taxonomic revision of the seed-harvester ant genus Pogonomyrmex (Hymenoptera: Formicidae) on Hispaniola. 2015. Zootaxa 3972 (2):231—249. doi:10.11646/zootaxa.3972.2.5

Ссылки 
 
Мирмицины
Насекомые Южной Америки
Роды муравьёв
Эндемики Южной Америки